Кариљо Пуерто има више значења:

 Кариљо Пуерто (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Кариљо Пуерто (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кариљо Пуерто (Мискијавала де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Кариљо Пуерто (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Кариљо Пуерто, Лас Абритас (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Општина Кариљо Пуерто (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кариљо Пуерто, Санта Роса (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику